Port lotniczy Amderma
 Anime music video
 AMV Video